Distretto di Bellavista – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di Bellavista – distretto del Perù nella regione di Callao
Distretto di Bellavista – distretto del Perù nella regione di Piura 
Distretto di Bellavista – distretto del Perù nella regione di San Martín 
Distretto di Bellavista de la Unión – distretto del Perù nella regione di Piura